Neudert ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Neudert (* 1952), deutsche Politikerin (PDS/Linke), MdL Thüringen
 Cornelia Neudert (* 1976), deutsche Kinderbuch-Autorin
 Jürgen Neudert (* 1970), deutscher Jazzmusiker
 Otto Neudert (1906–1975), österreichischer Maler, Grafiker und Pädagoge
 Roland Neudert (* 1939), deutscher Schlagersänger

Siehe auch:
 Neutert